Meisen steht für:
 Meisen, Vogelartenfamilie
 Meisen (Seide), japanischer Seidentyp

Familienname:
 Emil Meisen (1939–2022), deutscher Fußballspieler
 Karl Meisen (1891–1973), deutscher Volkskundler und Germanist
 Marcel Meisen (* 1989), deutscher Cyclocrossfahrer
 Paul Meisen (1933–2020), deutscher Flötist und Hochschullehrer

Siehe auch
 Meißen (Begriffsklärung)
 Meise (Begriffsklärung)